Gabbiani ist ein italienischer Familienname, mit folgenden Namensträgern:

 Anton Domenico Gabbiani (1652–1726), italienischer Maler, Freskant und Kupferstecher
 Beppe Gabbiani (* 1957), italienischer Automobilrennfahrer
 Gaetano Gabbiani († 1750), italienischer Pastellmaler, Neffe von Anton Domenico
 Giacomo Gabbiani (1900–1989), italienischer Maler und Gravierer 
 Marylène Lieber Gabbiani (* 1971), Schweizer Soziologin